

Селища міського типу:
 Фрунзівка — колишня назва смт Захарівка (Одеська область, Захарівський район)
Села:
 Фрунзівка — назва села Штормове Сакського району Автономної Республіки Крим України у 1930-70 роках
 Фрунзівка — колишня назва села Гайове (Київська область, Броварський район)
 Фрунзівка — колишня назва села Троїцьке (Полтавська область, Глобинський район)
 Фрунзівка — колишня назва села Капустяни (Полтавська область, Решетилівський район)

Фрунзівка (; ) — ПМР, Кам'янський район